Baccarat (kaartspel), een kansspel met speelkaarten
 Baccarat (plaats), een plaats in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 Kanton Baccarat, het kanton waar deze plaats de hoofdplaats van is